

Astronomia
79144 Cervantes – asteroide della fascia principale
Cervantes – cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio
Cervantes – nome attribuito nel 2015 alla stella Mu Arae

Cinema
Le avventure e gli amori di Miguel Cervantes (Cervantes) – film del 1967 diretto da Vincent Sherman

Geografia
Cervantes – comune dell'Argentina, nella provincia di Río Negro
Cervantes – località australiana
Cervantes – distretto della Costa Rica nel cantone di Alvarado
Cervantes – municipalità di Quarta classe delle Filippine
Cervantes – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia
Robleda-Cervantes – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
Diego Cervantes (1984) – calciatore messicano
Iván Cervantes (1982) – motociclista spagnolo
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) – scrittore spagnolo

Gaspar Cervantes de Gaete (1511-1575) – cardinale spagnolo

Altro 
Instituto Cervantes – istituzione culturale pubblica spagnola
Premio Miguel de Cervantes – premio destinato ad autori di letteratura in lingua spagnola
Cervantes de Leon – personaggio della saga videoludica Soulcalibur